Кулешов, Павел Николаевич:
 Кулешов, Павел Николаевич (1854—1936) — советский учёный-животновод, член-корреспондент АН СССР.
 Кулешов, Павел Николаевич (1908—2000) — советский военачальник, маршал артиллерии, Герой Социалистического Труда.